Castlewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Castlewood (Colorado)
 Castlewood (Louisiana)
 Castlewood (Missouri)
 Castlewood (Pennsylvania)
 Castlewood (South Dakota), im Hamlin County
 Castlewood (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Castlewood (Chesterfield), in Chesterfield, Virginia, ID-Nr. 76002099
 Castlewood Terrace, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 09000232